Das Monte Carlo Classic 1997 fand vom 26. bis 29. November 1997 in Monte Carlo, Monaco, im Stade Louis II statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 1997/98 und gehörte zur Kategorie WSA Silver 15. Das Preisgeld betrug 20.000 US-Dollar.

Die topgesetzte Sarah Fitz-Gerald besiegte im Finale die an Position drei gesetzte Sue Wright mit 9:1, 4:9, 9:1 und 9:4.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielerinnen, eine Qualifikation wurde nicht gespielt. Die acht besten Spielerinnen wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

1997
WSA Tour 1997/98